Веселова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Веселова, Александра Михайловна (1939—2015) — украинский историк, исследовательница истории Украины XX века.
 Веселова, Анастасия Михайловна (род. 1992) — российская волейболистка.
 Веселова, Людмила Геннадиевна — советский диктор.
 Веселова, Наталья Васильевна (род. 1975) — народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
 Веселова, Нина Леонидовна (1922—1960) — русский советский художник, живописец, кандидат искусствоведения.